Альдрова́нда () — монотипный род насекомоядных водных растений семейства Росянковые. Единственный современный вид — Альдрованда пузырчатая (Aldrovanda vesiculosa). Описано также значительное число ископаемых видов.

Род назван в честь итальянского учёного эпохи Возрождения Улиссе Альдрованди (1522—1605), основателя ботанического сада в Болонье (одного из первых в Европе), «отца естествознания» (по мнению Линнея и Бюффона).

Ботаническое описание 

Мелкое невзрачное многолетнее погружённое в воду травянистое растение. Корней нет, растение свободно плавает в водоёме. Стебли плавающие, нитевидные, с густо расположенными маленькими листьями по 6—9 в мутовках. Листья снабжены удлинённым в виде клина черешком, покрытым на конце длинными ресничками (щетинками) и раковинообразной двустворчатой пластинкой, вздутой посередине, а по краям и на верхней стороне покрытой щетинками.

При раздражении нежных волосков, находящихся на поверхности листа, он складывается вдоль, при этом края находят один на другой. Мелкие водяные личинки и ракообразные, которые попадаются в эту ловушку, перевариваются растением.

Цветки мелкие, белые, отдельно стоящие, построены по пятерному типу; плодовая завязь развивается в пятистворчатую коробочку. Время цветения — июль и август.

Распространение и экология 
Альдрованда встречается спорадически в Западной Европе, Африке, Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии, на Кавказе, Дальнем Востоке и Средней Азии, чаще всего в озерках стариц.

Виды 

 †Aldrovanda borysthenica
 †Aldrovanda clavata
 †Aldrovanda dokturovskyi
 †Aldrovanda eleanorae
 †Aldrovanda europaea
 †Aldrovanda inopinata
 †Aldrovanda intermedia
 †Aldrovanda kuprianovae
 †Aldrovanda megalopolitana
 †Aldrovanda nana
 †Aldrovanda ovata
 †Aldrovanda praevesiculosa
 †Aldrovanda rugosa
 †Aldrovanda sibirica
 †Aldrovanda sobolevii
 †Aldrovanda unica
 Aldrovanda vesiculosa
 †Aldrovanda zussii

Примечания

Литература 
 
 

Росянковые
Флора Евразии
Флора Африки
Флора Австралии
Водные растения
Хищные растения
Таксоны растений, названные в честь людей